Industria de la Computación es un término general utilizado para describir toda la gama de empresas que participan en el desarrollo de software, diseño de hardware y los sistemas informáticos en red, la fabricación de componentes computacionales.

Véase también 

 Electrónica de consumo
 Vendedor de hardware independiente
 Vendedor de software independiente
 Tecnologías de la información y la comunicación (IT)
 Original equipment manufacturer (OEM)
 Desarrollador de software
 Industria del software
 Industria del hardware

Computadoras
Industria